Мусор — одна из категорий отходов человеческой деятельности:
 Бытовой мусор — небиологические твёрдые бытовые отходы.
 Строительный мусор — один из видов промышленных отходов.
 Морской мусор — предметы, выброшенные в море человеком или вынесенные туда ветром, которые находятся там в плавающем состоянии.
 Космический мусор — все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны и невосстановимы.

См. также 
 Сбор и утилизация мусора 
 Мешок для мусора — мешок для сбора отходов, чаще одноразовый и используется в домашних условиях.
 Контейнер для мусора — специализированная ёмкость для сбора отходов, преимущественно из пластика или металла.
 Мусоропровод — устройство для более удобной утилизации твёрдых бытовых отходов.
 Мусоровоз — грузовое транспортное средство, предназначено для транспортировки мусора.
 Банк мусора — бизнес модель сбора и разделения мусора.
 Раздельный сбор мусора — выборочный сбор отходов в зависимости от его происхождения.
 Переработка отходов —  превращение отходов во , которое будет использоваться для создания других изделий, либо как топливо для производства тепловой и электрической энергии.
 Термины 
 Пластиковое загрязнение — пластиковый мусор, накопленный в окружающей среде. Один из примеров, большое тихоокеанское мусорное пятно.
 Персидский мусор — скульптуры и архитектурные детали, повреждённые или осквернённых персами в Афинах в 480/479 г. до н. э.
 Программирование 
 Сборка мусора — механизм освобождения памяти ЭВМ от неиспользуемой информации.
 Кинематография 
 Голливудский мусор — комедийный художественный фильм.